Viskan – miejscowość w Szwecji w gminie Sundsvall
 Viskan – rzeka w Szwecji w regionie Halland